Виталий Леонидович Рыжков (, село Бурынь, теперь город Сумской области — 12 августа 1977, Москва) — советский биолог, ботаник и вирусолог, педагог. Член-корреспондент АН СССР с 1946 года, лауреат Сталинской премии.

Биография 
 1922—1930 — коммунистический сельскохозяйственный университет им. Артема в Харькове, организатор кафедры общей биологии.
 1930—1933 — заведующий кафедрой ботаники Симферопольского педагогического института, теперь Таврический национальный университет им. В. И. Вернадского
 1933—1937 — заведующий кафедрой общей биологии и генетики Харьковского университета
 1936—1968 — заведующий отделом вирусологии Института микробиологии АН СССР
 1945—1958 — Институт вирусологии им. Д. И. Ивановского АМН СССР.

 Основные направления исследований:
 Вирусы растений, систематика вирусов
 Генетика пола, тератология цветка, пестролистность
 Теоретическая биология, в том числе молекулярные основы памяти.

Основал первую в СССР лабораторию вирусных болезней растений в Симферополе в 1930 году. В 1955 году подписал «Письмо трёхсот».

Умер в 1977 году. Похоронен на Николо-Архангельском кладбище.

Награды 
 Сталинская премия второй степени (1946 год) за научный труд «Основы учения о вирусных болезнях растений» (1944)
 2 ордена Трудового Красного Знамени (10.06.1945; 1966)
 медали

Основные труды 
 Рыжков В. Л., Мутации и болезни хлорофиллового зерна. — М.—Л., 1933.
 Рыжков В. Л., Генетика пола. — Харьков: Госмедиздат, 1936.
 Рыжков В. Л., Основы учения о вирусных болезнях растений. — М.—Л., 1944.
 Рыжков В. Л., Фитопатогенные вирусы. — М.—Л., 1946.
 Рыжков В. Л., Краткий очерк истории изучения вирусов // «Труды института истории естествознания и техники АН СССР», 1961.
 Рыжков В. Л., Проценко А. Е. Атлас вирусных болезней растений. — М.: «Наука», 1968. — 134 с.
 Рыжков В. Л., Структура жизни. — М., 1972.

Примечания

Ссылки 
 
 
 Рыжков Виталий Леонидович на сайте Научной библиотеки Таврического национального университета им. В. И. Вернадского
 

Преподаватели Харьковского университета
Преподаватели Таврического национального университета им. В. И. Вернадского
Генетики СССР
Вирусологи СССР
Подписавшие «письмо трёхсот»

Похороненные на Николо-Архангельском кладбище